

Persone 
 Arthur Trudeau – generale statunitense
 Garry Trudeau – fumettista statunitense
 Justin Trudeau – politico canadese
 Pierre Trudeau – politico canadese

Altro 
 Istituto Trudeau – istituto per la ricerca e il trattamento della tubercolosi